«Ми» — літературна група українських письменників у Варшаві, яка випускала однойменний журнал
 «Ми» — роман-антиутопія Євгена Замятіна з елементами сатири
 «Ми» — львівський часопис, що виходив у 1933—1937 і 1939 роках.
 «Ми» — німецький науково-фантастичний фільм Войтеха Ясни 1982 року
 «Ми» — американський фільм жахів Джордана Піла 2019 року.
 «Ми» — шостий студійний альбом української співачки Джамали, випущений 12 березня 2021 року.

Див. також 
 Ми — наші гори
 Ми, живі